Rodkey steht für:

 Rodkey (Kansas), ein Ort im Finney County im US-Bundesstaat Kansas

Rodkey ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Rodkey (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchschreiber und Autor